Гирка — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гирка, Владимир Александрович (1957—2015) — советский украинский физик, специалист по физике плазмы и плазменной электронике.
 Гирка, Игорь Александрович (род. 1962) — советский и украинский физик, специалист по физике плазмы.